Интеракционизм (от  — «взаимодействие») — методологический подход, объединяющий несколько различных направлений в общественных науках.

Общая характеристика 
Интеракционизм объединяет такие направления в общественных науках как:
 Символический интеракционизм
 Социальный конструктивизм
 Этнометодология

Основоположником парадигмы интеракционизма является чикагский учёный Джордж Герберт Мид, примыкавший к течению американского прагматизма. Мид указывал на лежащую в основе взаимодействия людей ориентацию участников коммуникации на мнение других/другого. Общение — это «обмен символами», где необходимо принимать роль другого или других (референтной группы; «генерализованный другой»). 

Воззрения Мида были развиты Гербертом Блумером в теорию символического интеракционизма.

Интеракционистская ориентация в социальной психологии 
В социальную психологию интеракционизм пришёл из социологии, а не из психологии, подобно многим другим концепциям. Под интеракцией тут понимается социальное взаимодействие, то есть взаимодействие людей в общении, в группе, в обществе.

Понятийный аппарат и проблематика интеракционизма взяты из концепций Мида. За основу в анализе берётся не отдельный индивид, а социальный процесс, понимаемый как процесс интеракции индивидов в группе, обществе. Поведение группы рассматривается не с точки зрения составляющих её отдельных индивидов, а из их сложной групповой активности, в рамках которой анализируется поведение каждого отдельного индивида. «Поведение индивида определяется в основном тремя переменными: структурой личности, ролью и референтной группой».

Представителей интеракционистской ориентации интересует сам процесс социального взаимодействия, анализ которого необходим для понимания социального поведения отдельного человека, какими средствами осуществляется и регулируется процесс социальной интеракции. Интерес к проблеме коммуникации при помощи символов, языка, к интерпретации ситуации, к проблемам структуры личности, ролевого поведения и референтной группы как источнику норм социального взаимодействия и социальных установок.

Основные направления интеракционизма:
 Символический интеракционизм (Мид, Блумер, Кун);
 Ролевые теории;
 Теории референтной группы.

Интеракционисты игнорируют исторические условия и социально-экономические закономерности, причину изменений в обществе ищут в структуре личности. Наличие в ней импульсивного Я — предпосылка для появления вариаций и отклонений в шаблонах ролевого поведения. Эти случайные вариации и отклонения шаблонов ролей со временем становятся нормой новых шаблонов поведения и соответствующих изменений в обществе. Изменения в обществе носят случайный характер и не подчиняются каким-либо закономерностям, а их причина заключается в личности.

Структура личности у интеракционистов схожа с фрейдовской:
 Импульсивное Я = Оно у Фрейда;
 Рефлексивное Я (те) = Сверх-Я у Фрейда, 
 Личностное Я (self) = Я у Фрейда. 

Отличие от психоаналитического взгляда состоит в понимании функции компонента, осуществляющего внутренний социальный контроль: Супер-Эго Фрейда подавляет влечения и бессознательное начало, а у интеракционистов рефлексивное Я (те) не подавляет, а направляет действия, необходимые для достижения успешной социальной интеракции. Личность (Эго) у Фрейда - поле вечного сражения между Оно и Сверх-Я, то у интеракционистов личность (self) — это поле их сотрудничества.

Интеракционисты занимаются прежде всего исследованием состояния и поведения личности, необходимого для успешного сотрудничества с другими людьми.

Интеракционизм породил в противовес позитивизму новые направления социально-психологической теории: конструкционизм Гергена и этогенический подход Харре.

См. также 
 Социальная роль
 Социализация
 Школы и направления в западной макросоциологии
 Экспериментальная диагностика влечения

Литература 
 Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов. / РАН. ИНИОН. Центр социал. научн.-информ. исследований. Отд. социологии и социал. психологии; Сост. и переводчик В.Г. Николаев. Отв. ред. Д.В. Ефременко. - М., 2010. - 322 с. - Сер.: Теория и история социологии).
 Сонди Л. Учебник экспериментальной диагностики влечений //Москва. – 2005.

Примечания